Brownfield může být:

 brownfield – urbanistické označení pro nevyužívané a opuštěné území

Sídla ve Spojených státech amerických:
 Brownfield (Maine)
 Brownfield (Texas)